Скарла́т:

 Скарлат Гика (1715—1766) — господарь Молдавского княжества в 1757—1758 годах.
 Скарлат Каллимаки (1773—1821) — господарь Молдавского княжества.
 Скарлат Стурдза (1750—1816) — первый гражданский губернатор Бессарабской области.

 Скарлат, Кристина (род. 1981) — молдавская певица.
 Скарлат, Роксана (род. 1975) — румынская фехтовальщица-рапиристка.

См. также
 Скарлато